Ade (Portugal), Portugese gemeente
 Adé (Frankrijk), Franse gemeente
 Adé (Tsjaad), plaats in Tsjaad
 Ade, een korte rivier die deel uitmaakt van de vaarwegen rond de Kagerplassen, in de gemeente Kaag en Braassem.
 Ade (voornaam), Germaanse voornaam

Zie ook 
 ADE
 Oud Ade, een dorp in Zuid-Holland